Jardin de France ou Jardins de France peut faire référence à :

 Jardin à la française (ou jardin français), un type jardin d'ornement et d'agrément ;
 La revue Jardins de France publiée par la Société nationale d'horticulture de France ;
 La rose Jardins de France ;
 Liste des jardins botaniques en France ;
 Bloc Jardins de France, une série annuelle de bloc-feuillet de timbres-poste émis par La Poste française depuis 2003 ;
 La Touraine, ancienne province de France, surnommée « le jardin de la France »